Andrzej Zawadowski (1922-1943) – podharcmistrz
 Jan Wacław Zawadowski (1891-1982) – malarz
 Witold Zawadowski (1888-1980) – radiolog
 Zygmunt Zawadowski (1899-1978) – dyplomata